Государственная пограничная служба (ГПС) Туркменистана (; сокращ. TDSG) — государственная военная организация, основной задачей которой является охрана государственной границы Туркменистана.

Государственная пограничная служба Туркменистана была создана 11 августа 1992 года указом президента Туркмении.

Руководит ГПС с 27 января 2021 года полковник Нурыев, Язгелди Бяшимович, бывший прежде ректором Института национальной безопасности Туркменистана.

Миссия 
Основными задачами Государственной пограничной службы Туркменистана являются охрана государственной границы страны, борьба с международным терроризмом, борьба с нелегальной миграцией и торговлей людьми, борьба с контрабандой, незаконным оборотом наркотиков, борьба с распространением компонентов оружия массового поражения, защита нефтегазодобывающих платформ и трубопроводов в туркменском секторе Каспийского моря.

Руководители 
 1992—1999 — Акмурад Назарович Кабулов, генерал-полковник
 1999—2002 — Тиркиш Тырмыевич Тырмыев, генерал-майор
 2002—2003 — Агагельды Мамедгельдыевич Мамедгельдыев, генерал-майор
 2003—2004 — Аннагельды Гурмушевич Гумманов, генерал-майор
 2003—2004 — Аннаур Клычович Атжанов, генерал-майор
 2004—2006 — Оразберды Солтанович Солтанов, генерал-лейтенант
 2006—2009 — Байрам Атаевич Аловов, генерал-майор
 2009—2012 — Мырат Исламович Исламов, генерал-лейтенант
 2012—2013 — Аман Гараев, генерал-майор
 2013—2016 — Мырат Исламович Исламов, генерал-лейтенант
 2013—2018 — Гундогдыев, Бегенч Атаевич, генерал-майор
 2018—2021 — Дурдыев, Шадурды Аманмухаммедович, генерал-майор
 С января 2021 — Нурыев, Язгелди Бяшимович, полковник

Техника и вооружение

Примечания

Ссылки 
 Государственная пограничная служба Туркменистана на сайте Agentura.ru
 Совет командующих пограничными войсками

Пограничные войска
Границы Туркменистана
Государственное устройство Туркменистана